Giovanni Cocchi – ciclista su strada italiano
 Giovanni Cocchi – presbitero italiano